Koush est un royaume antique, qui s'établit au sud de l'Égypte et dans le Soudan actuel ;
 Koush est un personnage de la Genèse et du début du premier Livre des Chroniques, dans la Bible ;
 l'Hindou Kouch est une chaîne de hautes montagnes, située en Afghanistan.

Notes et références